Истлан де Хуарез има више значења:

 Општина Истлан де Хуарез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Истлан де Хуарез (Истлан де Хуарез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику